A63 ou A-63 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A63 reliant Mayence à Kaiserslautern ;
  Autoroute espagnole A-63 reliant Oviedo à La Espina ;
  Autoroute française A63 reliant Bordeaux à la frontière espagnole.

Route
  Route britannique A63 reliant Leeds à Kingston upon Hull.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres